Список синглов № 1 1950-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1950-х годов.

Ключ:  — Самые продаваемые синглы года
  — Самые продаваемые синглы десятилетия
  — Песни, одновременно возглавлявшие хит-парад.

Имена исполнителей и названия их синглов, возглавлявших хит-парад приводятся по данным The Official Charts Company.

История 
Официальный хит-парад Великобритании UK Singles Chart зародился в 1952 году, когда Перси Дикинс из газеты New Musical Express (NME) имитировал идею, стартовавшую ранее в американском журнале Billboard и начал составлять свой хит-парад. До этого популярность песен определялась по числу проданных музыкальных нот. Дикинс обзванивал около 20 магазинов, узнавая список 10 самых раскупаемых синглов. Эти результаты он затем объединял в первый чарт Top 12, который был впервые опубликован в NME 14 ноября 1952 года. Первым хитом № 1 (The number-one single) стала песня «Here in My Heart» в исполнении Эл Мартино. Данные по пятидесятым годам приводятся по хит-параду New Musical Week, в дальнейшем предпочтение отдаётся хит-параду Record Retailers/Music Week.

По числу синглов № 1 в 1950-х годах наиболее успешными исполнителями были Фрэнки Лэйн, Гай Митчелл и Элвис Пресли — у каждого по 4 чарттоппера.

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Артисты по числу хитов № 1 
Следующие исполнители имели по 4 чарттоппера в 1950-х годах: Фрэнки Лэйн, Гай Митчелл и Элвис Пресли. В сумме Ф.Лейн пробыл 32 недели на вершине хит-парада Великобритании в 1950-х годах; на втором месте по этому показателю Элвис Пресли с 18 неделями на № 1 в сумме.

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Заметки nb

Литература

Ссылки 
 

Списки синглов № 1 в Великобритании